Beleg van Ieper (1383), gedurende de Despensers Kruistocht
 Beleg van Ieper (1583-1584), gedurende de Tachtigjarige Oorlog
 Beleg van Ieper (1658), na de Slag bij Duinkerke (1658)
 Beleg van Ieper (1678), gedurende de Hollandse Oorlog
 Beleg van Ieper (1709), voorgaande aan de Slag bij Malplaquet
 Beleg van Ieper (1744), gedurende de Oostenrijkse Successieoorlog
 Beleg van Ieper (1794), gedurende de Eerste Coalitieoorlog

Zie ook
 Slag om Ieper (doorverwijspagina)